Higía puede referirse a:

En la mitología griega, Higía era la diosa de la salud, hija de Esculapio.
En astronomía, (10) Higía es el 10.º asteroide de la serie y el mayor.